

Codici 
 TW – codice vettore IATA di Trans World Airlines
 tw – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua twi
 TW – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Taiwan

Informatica 
 .tw – dominio di primo livello di Taiwan

Altro 
 TW – simbolo del terawatt